Па́оли () — итальянская фамилия.
 Паоли, Андреа (род. 1992) — ливанская тхэквондистка.
  (1871—1946) — пуэрто-риканский тенор, брат Оливии Паоли.
 Бетти Паоли — псевдоним немецкой поэтессы Элизабет Глюк (1814—1894).
 Паоли, Оливия (1855—1942) — пуэрто-риканская суфражистка, мыслитель и активист.
 Паоли, Оттавиано ди (ум. 1206) — итальянский кардинал.
 Паоли, Паскаль (1725—1807) — корсиканский политический и военный деятель, участник Наполеоновских войн.
 Паоли, Пьетро (1759—1839) — итальянский математик.
 Паоли, Рауль (1887—1960) — французский спортсмен и актёр.
 Паоли, Франциск (1642—1720) — блаженный римско-католической церкви.
 Паоли, Цезарь (1840—1902) — итальянский историк.
 Паоли, Энрико (1908—2005) — итальянский шахматист и шахматный композитор; международный мастер (1951), международный арбитр (1964).
 Паоли, Джино (род. 1934) — итальянский певец, автор песен и политик.

См. также 
  — окружной центр в штате Индиана (США)
 Паули
 Паулиг